

Musica 
 In Too Deep – album di John Paul Young del 2006
 In Too Deep – singolo dei Dead or Alive del 1985
 In Too Deep – singolo dei Genesis del 1987
 In Too Deep – singolo di Belinda Carlisle del 1996
 In Too Deep – singolo dei Sum 41 del 2001
 In Too Deep – singolo di Tijana Bogićević del 2017

Altro 
 In Too Deep – film del 1999